

Astronomia
 7580 Schwabhausen – asteroide della fascia principale

Geografia
 Schwabhausen – comune tedesco della Baviera
 Schwabhausen – comune tedesco della Turingia
 Großschwabhausen (lett.: «Schwabhausen grande») – comune tedesco
 Kleinschwabhausen (lett.: «Schwabhausen piccola») – comune tedesco